Silvestrus är ett släkte av mångfotingar. Silvestrus ingår i familjen penseldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Penseldubbelfotingar
Silvestrus